Le dolmen 1 du Serrat de les Fonts est un dolmen situé à Saint-Marsal, dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Situation

Description

Histoire

Annexes

Bibliographie

Notes

Voir aussi
 Liste de sites mégalithiques des Pyrénées-Orientales

Serrat Fonts